Hauraki ist der Name für folgende geographische Objekte:

 Hauraki District, ein Distrikt (Verwaltungseinheit) in Neuseeland
 Hauraki Gulf, Große Bucht im Nordwesten der Nordinsel von Neuseeland
 Hauraki Gulf Marine Park, ist ein Meeresschutzgebiet in Neuseeland
 Hauraki Gulf Maritime Park, war das frühere Meeresschutzgebiet des Hauraki Gulf
 Hauraki Plains, eine große Ebene südwestlich der Coromandel Peninsula in Neuseeland

weitere Namensverwendungen:
 Radio Hauraki, ehemaliger neuseeländischer Piratensender von The Radio Network